Hoyt kan som auktorsförkortning betyda:

 Dale L. Hoyt
 William Dana Hoyt

Robotskapade auktorsförkortningar